Catherine Bott (1952-), soprano britannique ;
 Catherine Bott (1995-), footballeuse néo-zélandaise ;
 Francis Bott (1904-1998), peintre allemand ;
 François Bott (1935-2022), écrivain français ;
 Markus Bott (1962-), boxeur allemand ;
 Raoul Bott (1923-2005), mathématicien américain.

Patronyme lorrain